Aardrijkskunde
 Beck, een rivier in de buurt van Londen
 Beck (Löhne), een deel van de stad Löhne

Bedrijf
 Brauerei Beck & Co, Duitse brouwerij uit Bremen

Fictief figuur
 Martin Beck, hoofdpersoon uit detectiveverhalen van het Zweedse schrijversduo Sjöwall & Wahlöö

Media
 Beck, Zweedse film uit 1997
 Beck, Zweedse tv-serie sinds 1997 gebaseerd op het personage van Martin Beck
 Beck - De gesloten kamer, Nederlands-Belgische film uit 1993

Merknaam
 Beck, Frans automerk
 Beck Engineering, Zwitsers automerk

Muziek
 Beck, Amerikaans muzikant

Personen met de achternaam Beck
 Aaron Temkin Beck, Amerikaanse psychiater, psychotherapeut en professor
 Andreas Beck, Duits tennisser
 Andreas Beck, Duits voetballer
 Annelies Beck, Vlaams presentatrice
 Annika Beck, Duits tennisster
 Antoon Beck, Belgisch chirurg en senator
 Béatrix Beck, Frans schrijfster
 Christophe Beck, Canadees filmcomponist
 Darren Beck, Australisch golfer
 David Beck, Nederlands dichter
 David Beck, Nederlands portretschilder
 Don Beck, Amerikaans managementconsultant
 Franz Ignaz Beck, Duits componist
 Gerlinde Beck, Duits schilder en beeldhouwer
 Glenn Beck, Amerikaans televisie- en radiopresentator
 Günther Beck von Mannagetta und Lerchenau, Oostenrijks botanicus
 Hans Beck, Duits speelgoedontwerper
 Hetty Beck, Nederlands hoorspelactrice
 James Beck, Brits acteur
 Jan Beck, Nederlands voetbalscheidsrechter
 Jan Arnoldus Hendrik Beck, Nederlands kapitein-luitenant ter zee
 Jeff Beck, Engels rockgitarist
 Johan van Beck, Zuid-Nederlands veldheer
 John Beck, Amerikaans acteur
 Julian Beck, Amerikaans acteur, regisseur, dichter en kunstschilder
 Karol Beck, Slovaaks tennisser
 Kimberly Beck, Amerikaans actrice
 Kurt Beck, Duits politicus
 Lina Beck-Meyenberger (1892-1988), Zwitserse onderwijzeres en feministe
 Ludwig Beck, Duits generaal
 Maria Paula Beck (1861-1908), Zwitserse onderwijzeres, maatschappelijk werkster en kloosterzuster
 Martina Beck, Duits biatlete
 Max Wladimir von Beck, Oostenrijks politicus
 Michael Beck, Amerikaans acteur
 Noelle Beck, Amerikaans actrice
 Pia Beck, Nederlands jazz-pianiste
 Robin Beck, Amerikaans zangeres
 Roland Beck, Liechtensteins voetbalscheidsrechter
 Simon Beck, Brits kunstenaar
 Thomas Beck, Noors organist, dirigent en componist
 Thomas Beck, Liechtensteins voetballer
 Timothy Beck, Nederlands atleet en bobsleeër
 Tom Beck, Duits acteur en zanger
 Ulrich Beck, Duits socioloog
 Volker Beck, Duits atleet
 Volker Beck, Duits politicus

Zie ook 
 De Beck (doorverwijspagina)